Рикарду Сантус (, род. 6 января 1975 года в Салвадор, Баия, Бразилия) — бразильский пляжный волейболист, олимпийский чемпион 2004 года в Афинах, обладатель серебряной (Сидней 2000) и бронзовой (Пекин 2008) олимпийских медалей, чемпион мира 2003 года в Рио-де-Жанейро.

Игровое имя — «Рикарду».

Биография 
Начал свою карьеру пляжного волейболиста в 1994 году. На настоящий момент у Рикардо было 6 партнёров, с которыми он провёл более 9 международных турниров, и с каждым из них ему удавалось выиграть золото. Тренируется и живёт в Жуан-Песоа, Параиба, Бразилия.

Рикардо женат и у него трое детей: Педро Энрике, Джулия и Николас. Старший сын, Педро Энрике, как и его отец, занимается пляжным волейболом.

Карьера

1995 год 
Дебют Рикардо на международном уровне состоялся в возрасте 20 лет, где дуэт Рикардо и Эвералдо Алвеса занял 40 место на этапе Мирового тура в Форталезе.

1996 год 
Не соревновался на международном уровне.

1997 год 
Принял участие в одном этапе Мирового тура в Форталезе в паре с Роберто Морейра, где они заняли 17 место.

1998 год 
Начал играть в паре с Зе Марко де Мело и впервые провёл полный сезон. Уже на втором этапе в Рио-де-Жанейро этот дуэт выиграл золото. Всего в сезоне они сыграли пять полуфиналов и заняли четыре подиума, два из которых — золотые. Завершили сезон на 5 месте.

1999 год 
Рикардо и Зе Марко сыграли одиннадцать полуфиналов из 13 этапов и выиграли 4 золота. Единственным местом в сезоне ниже пятого стало 17-е на чемпионате мира в Марселе. Завершили сезон на 2 месте.

2000 год 
Стали чемпионами Мировой серии благодаря девяти медалям, пять из которых — золотые. Выиграли серебряную медаль на олимпийских играх в Сиднее.

2001 год 
Новым партнером Рикардо стал Жозе Лойола. Дуэт сыграл в шести финалах, выиграв в двух. Одну из серебряных медалей завоевали на чемпионате мира в Клагенфурте. Завершили сезон на 4 месте.

2002 год 
Выиграли 3 золота, 1 серебро и 1 бронзу. Заняли 3 место по итогам сезона. Последние два турнира Рикардо провёл в паре с Эмануэлем Рего, оба раза выиграв бронзу.

2003 год 
Продолжил партнёрство с Эмануэлем, выиграв пять из десяти турниров, включая чемпионат мира в Рио-де-Жанейро, а также став чемпионами Мировой серии.

2004 год 
Вышли в 12 полуфиналов из 13 возможных, выиграв 7 раз. Среди этих побед было золото Олимпиады в Афинах. С большим отрывом заняли первое место Мировой серии.

2005 год 
Выиграли 11 медалей, включая 6 золотых, но на чемпионате мира в Берлине показали самый низкий результат в сезоне — 17 место. Также приняли участие в турнире «Satellite», где выиграли золото. Завершили сезон на первом месте.

2006 год 
Вышли в полуфиналы всех турниров сезона, в которых принимали участие. Выиграли 5 золотых медалей, 5 серебряных и 1 бронзовую, став чемпионами Мировой серии.

2007 год 
Сыграли в девяти полуфиналах, завоевав 7 золотых медалей, но на чемпионате мира в Гштаде заняли 4 место. Пятый год подряд выиграли Мировую серию. Также завоевали золото Панамериканских игр в Рио-де-Жанейро.

2008 год 
Выиграли 2 золота и 4 бронзы, включая бронзовую награду Олимпийских игр в Пекине. Закончили сезон на 5 месте общего зачёта, впервые за свою совместную карьеру не завоевав чемпионский титул.

2009 год 
Выступили в восьми турнирах, 4 раза вышли в полуфинал, выиграв 1 золото и 2 серебра. Заняли 5 место на чемпионате мира в Ставангере. Приняли участие в международном AVP турнире на этапе в Глендейле, где стали третьими. Рикардо провёл один этап Мирового тура с Франко Нето, заняв 9 место, а затем 2 этапа с Педро Салгадо, лучшим местом дуэта стало четвёртое.

2010 год 
Первый турнир года Рикардо провёл с Педро Салгадо, они заняли 5 место, затем Рикардо начал играть с Марсио Аражу. За 5 первых совместных турниров дуэт не поднимался выше 5 места и был исключён из национальной квоты впервые в карьере Рикардо. В пяти последующих турнирах они каждый раз выходили в полуфинал, выиграв одно серебро и 2 бронзы.

2011 год 
Рикардо и Марсио провели 7 совместных турниров, сыграв в трёх полуфиналах. Выиграли этап Большого шлема в Ставангере и заняли второе место на чемпионате мира в Риме. Затем Рикардо стал играть с Педро Кунья, они провели 5 совместных турниров, 2 из которых — победные.

2012 год 
Рикардо и Кунья сыграли в 10 турнирах, завоевав 2 золотые медали и 2 бронзовые. Последний турнир года Рикардо провел с Витором Фелипе, заняв 9 место.

2013 год 
Новым партнёром Рикардо на международном уровне стал Алваро Фильо. Дуэт сыграл в 5 полуфиналах из девяти, завоевав 1 золото, 2 бронзы и серебро чемпионата мира в Старе Яблонки.

2014 год 
Рикардо и Алваро Фильо провели 8 совместных турниров. Дуэт занял второе место на этапе Большого шлема в Ставангере. Главным событием сезона стало предложение бывшего партнёра Эмануэля вновь встать в пару. На первом международном соревновании, домашнем этапе Большого шлема в Сан-Паулу Рикардо и Эмануэль выиграли серебро.

Награды

Международные 
 FIVB Лучший силовой атакующий 2005
 FIVB Лучший нападающий 2005, 2006, 2007
 FIVB Лучший игрок 2005, 2007
 FIVB Команда года 2005—2007 (все в партнерстве с Эмануэлем)
 FIVB Чемпион Мирового тура 2000 (с Зе Марко), 2003—2007 (с Эмануэлем)

Национальные 
 Чемпион Бразилии (2002—2003, 2006)
 Чемпион турнира «Король пляжа» (2002)
 Чемпион турнира Rei dos Reis (2002)
 Лучший игрок (2006, 2011)
 Лучший атакующий (2000, 2004—2005, 2007—2008, 2010)
 Лучший блокирующий (1999—2001, 2003)

Примечания

Ссылки 
 Профиль FIVB
 Профиль на BVBInfo
 Профили пляжных волейболистов Бразилии на CBV

Родившиеся 6 января
Родившиеся в 1975 году
Персоналии по алфавиту
Чемпионы мира по пляжному волейболу
Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Волейболисты Бразилии
Олимпийские чемпионы от Бразилии